Ред-Ривер (, ) может означать:

Реки 
 Ред-Ривер — река на востоке центральной части штата Кентукки, США.
 Ред-Ривер — река на юге США, приток Миссисипи.
 Ред-Ривер (приток Рио-Гранде) (en)
 Ред-Ривер — североамериканская река, служащая границей штатов Миннесота и Северная Дакота и впадающая в озеро Виннипег в канадской Манитобе.
 Ред-Ривер (река, впадает в Кельтское море) (en)
 Ред-Ривер (река, впадает в Ла-Манш) (en)
  (Red River, Marazion)

Другое 
 Ред-Ривер — административно-территориальный округ в штате Техас, США.
 Ред-Ривер — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.
 Красная река — вестерн Говарда Хоукса с Джоном Уэйном в главной роли.
 Red River (манга) — манга Синохары Тиэ.
 Red River (метеорит).
 Operation Flashpoint: Red River — компьютерная игра в жанре тактического шутера от первого лица.

См. также 
 
  (Красное озеро)